Bodek ist der Familienname folgender Personen:

 Arie Bodek (* 1947), US-amerikanischer experimenteller Teilchenphysiker
 Karl Robert Bodek (1905–1942), österreichischer Maler